Ел Ретаче има више значења:

 Ел Ретаче (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ретаче, Ентрада а Чикајан (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Ретаче (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику